Les dolmens à couloir de Kerroc'h sont situés à Quéven, dans le Morbihan, en Bretagne. Ils sont également appelés tumulus de Kerroc'h, ou cairn, ou Le trou des Chouans.

Description 

Ce cairn a un diamètre de plus de . Il est composé de deux dolmens à couloir. Leurs tables furent enlevées lors de leur découverte en 1822.
Celui placé plus au nord comporte une chambre circulaire de  de diamètre, composée de 16 supports. L'un d'entre eux est gravé. Le couloir est court et ne comporte que 2 fois quatre supports.

L'autre dolmen est en forme de q, avec un couloir de  délimité par 6 supports, menant à une chambre de  délimitée par 16 supports.

Vestiges 
Un riche mobilier fut mis au jour comportant ossements humains, une hache polie, un poignard en silex, des lames et lamettes en silex et des petits vases apodes.

Protection 
Les dolmens à couloir de Kerroc'h font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques du Morbihan
 Sites mégalithiques du Morbihan
 Quéven

Kerroc'h
Kerroc'h
Cairn dolménique
Site mégalithique dans le pays de Lorient
Monument historique dans le pays de Lorient
Monument historique inscrit en 1977
Monument historique inscrit en 1989
Quéven